Gerard I (hrabia Geldrii) (1060-1129) – hrabia Geldrii
 Gerard I (1230-1290) – hrabia Holsztynu

Zobacz też